Mikkel Bødker (né le  à Brøndby au Danemark) est un joueur professionnel danois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier gauche.

Biographie

Carrière en club 

À l'âge de 15 ans, il quitte sa ville de Brøndby pour partir s'aguerrir en Suède avec les équipes de jeunes du Frölunda HC. En 2007, l'équipe remporte le championnat Superelit. Il joue également ses premiers matchs en Elitserien. 

En 2008, il rejoint les Rangers de Kitchener de la Ligue de hockey de l'Ontario qui l'ont sélectionné en  lors du repêchage européen de la Ligue canadienne de hockey 2007. L'équipe remporte la Coupe J.-Ross-Robertson puis s'incline en finale de la Coupe Memorial. La même année, il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Coyotes de Phoenix au , en . 

Il passe alors professionnel avec les Coyotes lors de la saison 2008-2009. Le , il inscrit son premier but face aux Ducks d'Anaheim. Lors du lock-out qui annule une partie de la saison 2012-2013, il s'aligne avec le Lukko au championnat de Finlande.

Le , il signe un nouveau contrat avec les Coyotes de l'Arizona pour une saison et un salaire de 3,75 millions de dollars.

Le , il est échangé à l'Avalanche du Colorado contre les joueurs Alex Tanguay, Conner Bleackley et Kyle Wood. Laissé libre par l'Avalanche à l'issue de la saison, il s'entend avec les Sharks de San José sur un contrat de 4 ans pour un montant de 16 millions de dollars.

Le , il est échangé aux Sénateurs d'Ottawa avec Julius Bergman et un choix de sixième tour en 2020 contre Mike Hoffman, Cody Donaghey et un choix de cinquième tour pour 2020.

Au niveau international 
Il représente le Danemark au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Statistiques en club 

| 2004-2005 || Rødovre IK || 1. division || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2005-2006 || Västra Frölunda HC Indians || Allsvenskan Jr. || 5 || 2 || 0 || 2 || 0 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2005-2006 || Västra Frölunda HC Indians || Superelit Jr. || 37 || 9 || 8 || 17 || 22 || 2 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| 2006-2007 || Västra Frölunda HC Indians || J18 Elit || 1 || 2 || 1 || 3 || 0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2006-2007 || Västra Frölunda HC Indians || Allsvenskan Jr. || 2 || 1 || 1 || 2 || 2 || 6 || 5 || 4 || 9 || 2
|-
| 2006-2007 || Västra Frölunda HC Indians || Superelit Jr. || 39 || 19 || 30 || 49 || 14 || 8 || 6 || 5 || 11 || 6
|-
| 2006-2007 || Västra Frölunda HC Indians || Elitserien || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008 || Rangers de Kitchener || LHO || 62 || 29 || 44 || 73 || 14 || 20 || 9 || 26 || 35 || 2
|-
|2007-2008 ||Rangers de Kitchener ||C. Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||5 ||2 ||4 ||6 ||0
|-
|2008-2009 ||Coyotes de Phoenix ||LNH || 78||11 ||17 ||28 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Rampage de San Antonio ||LAH ||64 ||11 ||27 ||38 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Coyotes de Phoenix ||LNH ||14 ||1 ||2 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Rampage de San Antonio || LAH || 36|| 12|| 22|| 34|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 ||Coyotes de Phoenix ||LNH ||34 ||4 ||10 ||14 ||8 ||4 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2011-2012 ||Coyotes de Phoenix ||LNH ||82 ||11 ||13 ||24 ||12 ||16 ||4 ||4 ||8 ||0
|-
| 2012-2013 || Lukko || SM-liiga || 29 || 21 || 12 || 33 || 10 || - || - || - || - || - 
|-
|2012-2013 ||Coyotes de Phoenix ||LNH || 48 || 7 || 19 || 26 || 12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 ||Coyotes de Phoenix ||LNH || 82|| 19|| 32|| 51|| 20||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || Coyotes de l'Arizona || LNH ||45 || 14|| 14||28 || 6||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 62 || 13 || 26 || 39 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Avalanche du Colorado || LNH || 18 || 4 || 8 || 12 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Sharks de San José || LNH || 81 || 10 || 16 || 26 || 10 || 4 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2017-2018 || Sharks de San José || LNH || 74 || 15 || 22 || 37 || 12 || 10 || 1 || 5 || 6 || 6
|-
| 2018-2019 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 71 || 7 || 28 || 35 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 20 || 2 || 2 || 4 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 ||  Lausanne HC || NL || 51 || 18 || 17 || 35 || 18 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2021-2022|| Lausanne HC || NL ||  || 

| 689 || 116 || 207 || 323 || 116 || 34 || 6 || 11 || 17 || 10

Statistiques internationales 

|2005||align="left"| Danemark U18||align="left"|Championnat du monde -18 ans||6||1||1||2||6 || -9|| align="left"| place du groupe B
|-
|2006||align="left"| Danemark U18||align="left"|Championnat du monde -18 ans D1||5||2||2||4||4|| +2||align="left"| place (relégation)
|-
|2006||align="left"| Danemark U20||align="left"|Championnat du monde junior D1||5||1||3||4||2|| +1|| align="left"| place du groupe A
|-
|2007||align="left"| Danemark U18||align="left"|Championnat du monde - de 18 ans D1||5||4||7||11||4|| +6||align="left"| place du groupe B, promu en élite
|-
|2007||align="left"| Danemark U20||align="left"|Championnat du monde junior D1||5||1||0||1||14|| -1|| align="left"| place du groupe A, promu en élite
|-
|2008||align="left"| Danemark U20||align="left"|Championnat du monde junior ||6||2||4||6||2|| -7|| align="left"| place (relégation)
|- 
| 2009||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde || 6|| 3|| 1|| 4|| 4|| +1|| align="left"| place
|-
| 2011 ||align="left"| Danemark|| align="left"| Championnat du monde || 6|| 3|| 1|| 4|| 2|| -4|| align="left"|  place
|-
| 2013 ||align="left"| Danemark|| align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 3|| 3|| 0|| -1|| align="left"|  place
|-
| 2014 ||align="left"| Danemark|| align="left"| Championnat du monde || 7|| 2|| 2|| 4|| 2|| +2|| align="left"|  place
|-
| 2016 ||align="left"| Danemark|| align="left"| Qualifications olympiques || 3 || 1 || 1 || 2 || 4 || -1 || align="left"|Non qualifié
|-
| 2016||align="left"|Équipe Europe ||align="left"| Coupe du monde || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || -1|| align="left"|Finaliste
|-
| 2018|| align=left| Danemark || align=left|Championnat du monde ||4 ||0 ||4 ||4 ||2 ||+1 ||align=left| place
|-
| 2019|| align=left| Danemark || align=left|Championnat du monde ||7 ||1 ||4 ||5 ||2 ||-4 ||align=left| place
|-
| 2021|| align=left| Danemark || align=left|Championnat du monde ||3 ||0 ||4 ||4 ||0 ||0 ||align=left| place
|-
| 2022 ||align=left|  Danemark || align=left| Jeux olympiques || 5 || 1 || 1 || 2 || 0 || -5 ||  align=left| place

Trophées et honneurs personnels 
Ligue de hockey de l'Ontario
2007-2008 : élu dans l'équipe des recrues.
2007-2008 : meilleur assistant des séries éliminatoires.
 Championnat du monde moins de 18 ans
2006-2007 : meilleur pointeur de la division 1 groupe B.
2006-2007 : meilleur passeur de la division 1 groupe B.

Parenté dans le sport 
Son frère Mads Bødker est également professionnel et international.

Références 

Naissance en décembre 1989
Naissance dans l'amt de Copenhague
Joueur international danois de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Coyotes de Phoenix
Joueur des Rangers de Kitchener
Joueur des Frölunda Indians
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur du Rampage de San Antonio
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Coyotes de l'Arizona
Joueur ayant fait la couverture d'un jeu de la série NHL
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur du Lausanne HC
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022